Jay Vincent peut désigner :
 Jay Vincent (1959-), un ancien joueur américain de basket-ball ;
 Jay Vincent, un ancien pilote anglais de vitesse moto.